Шухрат Мухамаджанович Садиков (; род. в 1969 году, Ташкентская область, Узбекская ССР, СССР) — государственный деятель Узбекистана, с 8 августа 2018 года по 4 ноября 2021 года министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Биография 
Родился в 1969 году в Ташкентской области. В 1992 году окончил Джизакский государственный педагогический институт. В 2004 году окончил Ташкентский университет информационных технологий, а в 2006 году завершил магистратуру, получив степень магистра. В 2008 году окончил Академию государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан, получил степень магистра по экономике.

В 1992 году начал трудовую деятельность с должности инженера-экономиста Джизакского радиотелефонного узла связи. С 1993 по 1997 год работал на должности технического директора по сервису и обслуживанию компьютерной техники малого предприятия «Нур». С 1997 по 2002 год — инспектор, инженер 1-й категории, 2 категории, ведущий инженер Государственной инспекции связи, и. о. начальника Государственной инспекции связи города Ташкента.

С 2004 года по 2006 год работал главным специалистом Информационно-аналитического департамента по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан. С 2006 года занимает должность заместителя, а с 6 ноября 2008 года — генерального директора АК «Узбектелеком».

25 марта 2010 года назначен руководителем Информационно-аналитического департамента по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан. С 1 августа 2017 года занимает должность директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан. С 8 августа 2018 года министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Сменил на этой должности Азима Ахмедхаджаева.

4 ноября 2021 года указом президента Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым освобождён от должности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций, после скандала с блокировкой социальных сетей в стране. 15 февраля 2023 года назначен заместителем руководителя секретариата премьер-министра Узбекистана.

Награды 
 Орден «Мехнат шухрати» (29 августа 2020)

Примечания 

Министры Узбекистана